Михаил Рудаков:
 Рудаков, Михаил Васильевич (1905—1979) — генерал-лейтенант Вооружённых Сил СССР.
 Рудаков, Михаил Захарьевич (1914—1985) — советский живописец, график, иллюстратор, заслуженный художник РСФСР.